Municipio de South Union puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Union (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de South Union (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.